Бланш од Енглеске (Питерборо, 1392 - Агено, 22. мај 1409) је била супруга Лудвига III Палатинатског. Била је кћерка Хенрија IV и Мери Бохун.

Породично стабло 

Рођени 1392.
Умрли 1409.
Династија Ланкастер